Князь Дми́трий Никола́евич Долгору́ков (—) — военачальник, полковник, публицист и чиновник из рода Долгоруковых. Владелец усадьбы Волынщино и собиратель предметов искусства. Внук генерал-поручика В. В. Долгорукова и князя Д. В. Голицына.

Биография 
Сын князя Николая Васильевича Долгорукова (1789—1872) и княжны Екатерины Дмитриевны Голицыной (1801—1881). Крестник императора Николая I и императрицы Марии Фёдоровны. Воспитанник Пажеского Его Императорского Величества корпуса, начал службу корнетом Кавалергардского полка. С 1849 года поручик, в мае 1853 году уволен по болезни от службы штабс-ротмистром.

В апреле 1854 года вновь определён на службу в гусарский полк ротмистром. При осаде Силистрии, Долгоруков был ординарцем при фельдмаршале Паскевиче, затем адъютантом князя М. Д. Горчакова и участвовал в обороне Севастополя, сражаясь на 4 бастионе. При выступлении из Севастополя Долгоруков получил опасное поручение сжечь мост, что и выполнил под сильным неприятельским обстрелом. В 1859 году выйдя в отставку, полковник Долгоруков посвятил себя общественной деятельности.

В 1874 году вернулся на службу, в 1876 году был пожалован придворным званием «в должности шталмейстера», с 1882 года — действительный статский советник. Являлся сотрудником ряда газет и журналов, в том числе «Московские ведомости» и «Русский вестник», в которых писал под псевдонимами. Долгоруков был крупным землевладельцем в Костромской и Смоленской губерниях. Наследственно владел имением Волынщина-Полуэктово Рузского уезда, где им была собрана коллекция предметов искусства.

Похоронен в селе Полуэктово Рузского уезда Московской губернии.

Семья 

С 1856 года женат на графине Наталье Владимировне Орловой-Давыдовой (1833—1885), своей четвероюродной сестре, дочери графа Владимира Петровича Орлова-Давыдова, наследнице обширной усадьбы в центре Москвы. Княгиня была благотворительницей, построила в Рузе больницу и женское училище, возглавляла Московское дамское попечение о тюрьмах. В браке родились три сына:
 Николай (1858—1899), окончил историко-филологический факультет Московского университета, во время русско-турецкой войны служил санитаром, с 1888 по 1896 года был Новозыбковским уездным предводителем дворянства, после чего три года, вплоть до самой смерти, был черниговским губернским предводителем дворянства. Скончался от сыпного тифа.
 Павел (1866—1927), политический деятель, расстрелян как заложник среди 20 человек за убийство Войкова.
 Пётр (1866—1951), брат-близнец, политический деятель, скончался во Владимирской тюрьме.

Воспоминания 
 «Воспоминания о Крымской войне», напечатанные в «Рус. Арх.» за 1909 г., № 6 («Истор. Вестн.», 1910, № 9 и 10).
 Д. Н. Долгоруков. Пять недель в Коканде // Русский вестник, 1871

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Пажеского корпуса
Полковники (Российская империя)
Дмитрий Николаевич
Участники Крымской войны
Мемуаристы Российской империи
Кавалергарды
Лейб-гусары
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Публицисты Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Коллекционеры Российской империи
Обладатели звания «в должности шталмейстера»
Действительные статские советники
Похороненные в Рузском городском округе